Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2022 проводился в городе Абердин (Шотландия) c 15 по 22 октября 2022 года<. Турнир проводился в 6-й раз.

В турнире принимали участие 35 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (3-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Индии (это вообще первый чемпионат мира по любому из видов кёрлинга, где выступает сборная Индии), Мексики, Украины и Португалии.

Официальный хештег чемпионата: #WMxCC2022 .

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C — по 9 команд, D — 8 команд), где играли друг с другом по круговой системе в один круг. Команды в группе ранжируются между собой по количеству побед, при одинаковом количестве у двух команд — по результату их матча, при более чем двух команд — по результатам тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; команда с меньшим значением занимает более высокое место). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят 12 команд — три лучшие команды из каждой группы; команды, занявшие в группах первые места, проходят сразу в четвертьфиналы; команды, занявшие в группах вторые и третьи места, встречаются в матчах 1/8 финала (). Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале, проигравшие полуфиналы — в матче за 3-е место.

Матчи играются в 8 эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано местное, по UTC+1:00.

Групповой этап 
 Группа A

 Группа B

 Группа C

 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

 Группа D

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 
На этапе плей-офф команды (всего 12 команд, занявших три первых места в группах) ранжированы по местам в группах, а занявшие в группах одинаковые места были ранжированы между собой в зависимости от результатов тестовых бросков в дом (, измеряется в сантиметрах). Команды, занявшие в группах первые места, проходят сразу в четвертьфиналы, а команды, занявшие в группах вторые и третьи места, встречаются в матчах 1/8 финала () в зависимости от ранжирования по DSC — 5-е место встречается с 12-м, 6-е с 11-м, 7-е с 10-м, 8-е с 9-м.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Абердине
Спорт в Шотландии в 2022 году
Чемпионаты мира в Шотландии
Октябрь 2022 года